Elizium steht für:

 ursprünglicher Name der Band Devian
 ein Album der Band Fields of the Nephilim

Siehe auch:

 Elysium